Алексиа́дис () — греческая фамилия. Известные носители:

 Алексиадис, Анфим (1812—1884) — греческий митрополит Дабробосанский.
 Алексиадис, Георгиос (в монашестве Геннадий; 1868—1951) — греческий митрополит Фессалоникский.